Malaysian Open, Kuala Lumpur 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Malaysian Open, Kuala Lumpur rozgrywany w dniach 28 września–4 października 2015 roku w Kuala Lumpur na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 041 540 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Malezji